был двадцать первым эсминцем типа «Фубуки» или головным кораблем подтипа «Акацуки». Построен для Императорского Японского флота в межвоенный период. При вводе в эксплуатацию эти корабли были самыми мощными эсминцами в мире.

История 
Строительство передовых эсминцев класса "Фубуки" было разрешено в рамках программы расширения Императорского флота Японии с 1923 года, призванной дать Японии качественное преимущество перед самыми современными кораблями в мире. Класс "Фубуки" имел характеристики, которые были квантовым скачком по сравнению с предыдущими проектами эсминцев, настолько, что они были обозначены как эсминцы специального типа (特型, Токугата). Большие размеры, мощные двигатели, высокая скорость, большой радиус действия и беспрецедентное вооружение придавали этим эсминцам огневую мощь, аналогичную многим легким крейсерам других флотов. Подкласс "Акацуки"  был улучшенной версией "Фубуки", внешне почти идентичной, но с измененной двигательной установкой.

"Акацуки", построенный в военно-морском арсенале Сасебо, был первым из улучшенной серии эсминцев "Тип III" "Фубуки", включающей модифицированную орудийную башню, которая увеличила возвышение главного калибра - морских орудий типа 3 калибра 127 мм - с 75°, в отличие от оригинальных 40°, что позволило использовать их как универсальные орудия двойного назначения, против морскихцелей и самолетов. "Акацуки" был заложен 17 февраля 1930 года, спущен на воду 7 мая 1932 года и введен в строй 30 ноября 1932 года.

История эксплуатации 
После завершения строительства "Акацуки" был назначен в дивизион эсминцев 6 вместе со своими систершипами "Иназума", "Хибики" и "Икадзути" в составе 1-го флота IJN. 1 августа 1935 года он участвовал в маневрах у залива Исэ, когда в 14:27 столкнулся с подводной лодкой I-6. У I-6 были повреждены перископы.

Аналолгично другим кораблям этого типа, "Акацуки" был модифицирован в середине 1930-х годов как для исправления конструктивных недостатков, так и для повышения боевых возможностей. Участвовал в операциях во Второй китайско-японской войне, разразившейся в июле 1937 года.

Вторая Мировая война 
Во время нападения на Перл-Харбор "Акацуки" был приписан к 6-му дивизиону эсминцев 1-й эскадры IJN 1-го флота и развернут из района охраны Мако для прикрытия десантных операций в британской Малайе, а затем для операций против Нидерландской Ост-Индии, включая вторжение на западную Яву и 17 марта 1942 года атаковал, но не потопил подводную лодку USS Permit.

После возвращения в военно-морской арсенал Йокосука для технического обслуживания в марте 1942 года "Акацуки" был развернут из района охраны Оминато в поддержку северных сил адмирала Босиро Хосогаи в алеутской кампании, патрулируя воды вокруг Киски и Атту в июне и июле и буксируя поврежденный "Хибики" из Киски обратно в Парамушир к Курильским островам. До начала августа он продолжал патрулировать северные районы островов Тисима и Алеутских островов. После ремонта в Йокосуке в конце июля "Акацуки" был назначен в качестве эскорта для новых авианосцев "Дзуйхо" и "Уне", которые он сопровождал в Трук, а также миссии на Соломоновых островах и обратно в военно-морской округ Куре.

С октября "Акацуки" использовался для многочисленных скоростных перевозок "Токийский экспресс" на Соломоновы острова.

25 октября 1942 года "Акацуки", "Икадзути" и "Сирацую" совершили дневной рейд в акваторию пролива Айронботтом у берегов Гуадалканала. В результате действий был поврежден быстроходный тральщик USS "Zane", а буксир USS "Seminole" и патрульный корабль YP-284 были потоплены, прежде чем японские корабли были отброшены береговой артиллерией морской пехоты США. "Акацуки" получил легкие повреждения, когда его орудийная башня №3 была поражена береговой артиллерией, четыре члена экипажа погибли.

Через три недели "Акацуки" вернулся в "Айронботтом Саунд" в составе мощной артиллерийской группировки, построенной вокруг линкоров "Хиэй" и "Кирисима". В ночь с 12 на 13 ноября 1942 года в морском сражении за Гуадалканал это подразделение столкнулось с оперативной группой эсминцев и крейсеров ВМС США. Действовал на правом фланге японских линкоров. "Акацуки" приписывают освещение, а затем торпедирование USS "Atlanta", однако младший торпедный офицер Митихару Синья – один из немногих выживших - позже недвусмысленно заявил, что "Акацуки" был поражен огнем, прежде чем смог выпустить торпеды. Вскоре  был сильно поражен американским огнем и затонул в начале боя у острова Саво с потерей всех членов экипажа, кроме 18 (из общего числа 197), которые позже были захвачены американскими войсками. Эти члены экипажа позже были заключены в лагерь военнопленных Фезерстон в Новой Зеландии.

15 декабря 1942 года "Акацуки" был исключен из списков флота.

См. также 
 Эскадренные миноносцы типа «Фубуки»
 Эскадренные миноносцы типа «Акацуки»

Примечания

Источники 
 https://www.globalsecurity.org/military/world/japan/fubuki-dd.htm 
 Peattie & Evans, Kaigun, стр. 221—222.
 F. Fitzsimons, Illustrated Encyclopedia of 20th Century Weapons and Warfare (London: Phoebus, 1977), том 10, стр.1040.

Эскадренные миноносцы типа «Акацуки»
Суда по алфавиту
Затонувшие корабли